Пынзару () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Пынзару, Анжела Васильевна (род. 1967) — российский поэт и прозаик. 
 Пынзару, Виктор (род. 1992) — молдавский лыжник и биатлонист, участник двух Олимпийских игр.